Valverde de Alcalá ist eine zentralspanische Gemeinde (municipio) mit  Einwohnern (Stand: ) im Osten der Autonomen Gemeinschaft Madrid.

Lage 
Valverde de Alcalá liegt ca. 27 Kilometer östlich vom Stadtzentrum von Madrid.

Demografie

Sehenswürdigkeiten 
 Thomaskirche (Iglesia de Santo Tomás Apóstol)
 Rathaus

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Autonomen Gemeinschaft Madrid